La Copa Hopman 2008 corresponde a la 20.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Argentina, Australia, Estados Unidos, Francia, India, República Checa, Serbia, y un equipo que clasificó en la zona de Asia, China Taipéi. 

La competencia comenzará el 29 de diciembre de 2007 y la final será el 4 de enero de 2008 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Preclasificación

Grupo A

Grupo B

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2008